Samec – potok w Ukrainie
Osoby o tym nazwisku:
 Matevž Samec – słoweński skoczek narciarski
 Petr Samec – czeski piłkarz